Турнеја четири скакаонице је назив такмичења у скијашким скоковима које се сваке године у време новогодишњих празника одвија у Немачкој и Аустрији. Такмичење се одвија на четири локације и бодује се за Светски куп. Прво је одржано 1952. године.

Скакач који укупно освоји највише бодова на четири скакаонице, укупни је победник турнеје. Рекордер по броју укупних победа на турнеји је Финац Јане Ахонен са пет освојених титула.

Скакаонице

Победници такмичења

Види још 
 Скијашки скокови

Спољашње везе 

Скијашки скокови
Спорт у Аустрији
Спорт у Немачкој